Goussainville  :
 Goussainville, commune française d'Eure-et-Loir
 issue de la fusion en 2015 de l'ancienne commune de Goussainville avec sa voisine Champagne.
 Goussainville, commune française du Val-d'Oise.

Voir aussi 
 Gussainville,

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France